Miejscowości w Portoryko:
 Rincón – miejscowość w gminie Rincón
Gminy w Portoryko:
 gmina Rincón – (ang. Rincón Municipio) w Portoryko